Inés Peraza de las Casas (Sevilla, ca. 1424–Betancuria, 1503) fue la señora jurisdiccional de las islas Canarias, heredadas de su padre Hernán Peraza el Viejo y de su hermano Guillén Peraza.

Se hacía llamar reina de las islas Canarias, título que mantuvo hasta la cesión de los derechos de conquista a los Reyes Católicos de las islas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife en 1477.

Biografía hasta ser señora de las islas Canarias

Origen familiar y primeros años 

Nació hacia 1424 en Sevilla del matrimonio formado por Hernán Peraza el Viejo e Inés de las Casas, señores de las islas Canarias.

Heredera del señorío canario 

En 1445 Inés, junto a su padre y su hermano, permutan con el pariente de su madre Guillén de las Casas su hacienda de Huévar por los derechos que este poseía sobre el señorío de las islas.

Inés había quedado en 1447 en Sevilla bajo la tutela del duque de Medina Sidonia, don Juan de Guzmán, mientras su padre y su hermano tomaban posesión del señorío de Canarias y continuaban la conquista. A raíz de la muerte de Hernán Peraza en 1452, y habiendo fallecido en La Palma unos años antes su hijo primogénito Guillén, queda Inés como única heredera del señorío de las islas.

Pleitos y sublevaciones en las islas Canarias

Pleitos con Castilla y Portugal 

Inés y su marido Diego de Herrera tuvieron que sostener pleitos con la Corona de Castilla y con el reino de Portugal por sus derechos sobre las islas. En 1454 lograron del rey Enrique IV de Castilla la devolución de la isla de Lanzarote a su señorío y en 1468 el monarca se vio obligado a revocar la concesión de la conquista de las islas insumisas que había hecho a favor de varios nobles portugueses en 1464.

En 1454 consiguieron también que el infante Enrique el Navegante abandone la parte de La Gomera que ocupaban sus vasallos.

Sublevación en Lanzarote 

En 1476 los habitantes de Lanzarote se sublevaron contra el poder señorial de los Herrera-Peraza. Los lanzaroteños pedían ser vasallos de los Reyes Católicos ante los desmanes de Inés Peraza y su marido, acudiendo a la corte para presentar denuncias y otros documentos. Los señores de Canarias comenzaron entonces a perseguir a los rebeldes, exiliándolos o ejecutándolos, hasta que los reyes enviaron a Lanzarote a Esteban Pérez de Cabitos, juez pesquisidor, para que recopilara informaciones sobre los derechos de los señores a las islas.

Cesión de los derechos de conquista, reparto del remanente y deceso

Cesión de los derechos de conquista de Gran Canaria, La Palma y Tenerife 

El 15 de octubre de 1477, Inés y su marido renunciaron a sus derechos sobre las islas aún sin conquistar, cediéndolos a los Reyes Católicos a cambio de una compensación económica y del título de conde de La Gomera.

División del remanente del señorío de las Canarias 

Con la cesión a los reyes, el señorío de los Peraza-Herrera quedó reducido a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Sin embargo, el fraccionamiento del mismo había comenzado en 1474 a raíz del reparto entre los hijos. Pedro, el primogénito, recibió la isla de El Hierro con motivo de su matrimonio, y en 1478 su hermano Hernán el Joven, la isla de La Gomera.

En 1482, ante los atentados de Pedro contra la vida de sus padres, así como por provocar revueltas en los dominios familiares fue desheredado por Inés, que fundó un mayorazgo en el segundogénito Hernán.

A raíz de la muerte de Hernán en La Gomera en 1488, se sucedieron luchas internas en la familia contra la viuda Beatriz de Bobadilla para quitarle el control de las islas. En 1502, Inés repartió en doceavas partes las islas de Lanzarote y de Fuerteventura entre sus hijos Sancho de Herrera, María de Ayala y Constanza Sarmiento, en cinco, cuatro y tres dozavos respectivamente, que serían confirmados al fallecer Inés.

Conquista de Tenerife y fallecimiento 

Inés Peraza colaboró directamente en la conquista de la isla de Tenerife al auxiliar por orden regia al capitán conquistador Alonso Fernández de Lugo en 1495 con pertrechos. Como garantía, Inés se quedó como rehenes a los hijos de Lugo, Fernando y Pedro, por la deuda que ascendía a 600.000 maravedíes.

Finalmente Inés Peraza de las Casas falleció en Betancuria, en la isla de Fuerteventura, a principios del año 1503.

Matrimonio y descendencia 

Inés Peraza se unió en matrimonio en Sevilla en 1448 con Diego García de Herrera, un bisnieto de Leonor Enríquez de Castilla y de su esposo Diego Gómez Sarmiento. 

Tuvo cinco hijos:

 Pedro García de Herrera, I señor de El Hierro desde 1474 hasta 1482 por ser expropiado por sus padres. Se casó dos veces pero solo tuvo sucesores en sus segundas nupcias con María Lasso de la Vega.
 Hernán Peraza el Joven (Sevilla, ca. 1450-San Sebastián de La Gomera, 20 de noviembre de 1488), I señor de La Gomera desde 1478 y II señor de El Hierro desde 1482. Casado con Beatriz de Bobadilla y Ulloa (f. 1504) tuvieron dos hijos, el segundogénito Guillén Peraza de Ayala, II señor desde 1522 y I conde de La Gomera y III señor de El Hierro, y la primogénita Inés de Herrera y Ayala que se casó con Pedro Fernández de Lugo, II adelantado de Canarias, que litigó el señorío a su hermano.
 Sancho de Herrera el Viejo, I señor de cinco dozavos de Lanzarote y de Fuerteventura desde 1503. Se casó con Violante de Cervantes aunque no tuvieron descendencia legítima pero sí con su amante Catalina Darfia, quien le concibió a la sucesora Constanza Sarmiento la Moza (ca. 1520-Canarias, 1549), II señora de cinco dozavos, que se enlazaría con su sobrino segundo Pedro Fernández de Saavedra el Mozo (Sevilla, ca. 1510-Canarias, 27 de julio de 1545) para concebir a Agustín de Herrera y Rojas, III señor de dos dozavas desde 1545, por permutar a su abuelo paterno Fernán y luego por herencia materna y otras permutas, pasaría a ser el III señor de once dozavas de Lanzarote y de Fuerteventura desde 1549, I conde desde 1567 y I marqués de Lanzarote desde 1584 hasta 1598.
 María de Ayala, I señora de cuatro dozavos de Lanzarote y de Fuerteventura desde 1503, permutaría su señorío hacia 1545 al citado sobrino nieto Agustín, futuro marqués de Lanzarote. María se enlazó con Diego de Silva y Meneses, primer conde de Portalegre desde 1496.
 Constanza Sarmiento (1445-1506), I señora de tres dozavos de Lanzarote y de Fuerteventura desde 1503. Se casó en Teguise en 1478 con Pedro Fernández de Saavedra el Viejo (Zahara de los Atunes, 1440-Fuerteventura, 1509) —un hijo de Fernán Arias de Saavedra y Ribera, II señor de Zahara, y de su esposa Juana de Mendoza y Marmolejo, y tío paterno de Martín Suárez de Toledo, gobernador del Río de la Plata— y tuvieron al menos dos hijos, el primogénito era Fernán Arias de Saavedra y Herrera (1484-e/septiembre y diciembre de 1545), II señor de tres dozavos desde 1509 hasta el 10 de agosto de 1545 —que por fallecer ese año su hijo heredero Pedro el Mozo, permutó parte de su señorío al nieto ya citado que sería el futuro marqués Agustín de Herrera y Rojas— por lo que Fernán pasó a ser señor de solo un dozavo que heredó a su hijo natural Gonzalo Arias de Saavedra y Cabrera, III señor de Lanzarote y de Fuerteventura hacia 1546. El segundogénito era Sancho de Herrera y Saavedra que se casó con María de Ayala y Sarmiento y quien le concibió a Elvira Fernández de Saavedra, la bisabuela de Álvaro Martins Homem da Câmara, III gobernador donatario de Praia de las islas Azores.

Véase también 
 Conquista de las islas Canarias

Notas

Referencias 

Lanzarote
Conquista de las islas Canarias
Nacidos en Sevilla
Fallecidos en Sevilla